Jaide ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Jaide (1842–1914), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran und Alt)
 Walter Jaide (1911–1996), deutscher Psychologe